Сухопутные войска Греции () — вид вооружённых сил Греции.

Состав 
На 2021 год численность сухопутных войск (СВ) составляет 93 500 военнослужащих, из них 45 000 — призывники.

В сухопутных войсках Греции находятся два армейских корпуса (3-й () и 4-й) и 1-я армия. В их составе числятся 20-я бронетанковая дивизия, 2-я, 12-я, 16-я механизированные дивизии, 1-я пехотная дивизия.

Основным тактическим соединением является бригада и командования бригадного размера: 4 бронетанковые, 10 механизированных, 71-я аэромобильная, 1-я воздушно-десантная, 32-я морской пехоты, 1-я бригада армейской авиации, 13-е командование специальных операций.

Вооружение и военная техника

Примечания

См. также 
 Национальная гвардия Греции

Литература